John Felton ist der Name folgender Personen:
* John Felton (Militär) († nach 1327), englischer Militär
 John Felton (Politiker, um 1339) (um 1339–1396), englischer Ritter und Politiker
 John Felton (Theologe) († 1424), englischer Theologe und Prediger
 John Felton (Märtyrer) († 1570), katholischer Märtyrer
 John Felton (Politiker, um 1537) (um 1537–um 1602), englischer Kaufmann und Politiker 
 John Felton (Attentäter) († 1628), englischer Offizier und Attentäter
 John Felton (Kanute) (* 1960), australischer Sportler